q Eridani fait référence à deux systèmes stellaires distincts dans la constellation de l'Éridan :
 q1 Eridani, mieux connu sous le nom de HD 10647 
 q2 Eridani, mieux connu sous le nom de HD 10939 

Constellation de l'Éridan
Homonymie stellaire
Eridani, q